22. Konkurs Piosenki Eurowizji 1977 odbył się 7 maja 1977 w Londynie.

W finale konkursu zwyciężyła piosenka „L’oiseau et l’enfant”, którą wykonała Marie Myriam reprezentująca Francję. Utwór zapewnił krajowi piąte zwycięstwo w historii konkursu, bijąc ówczesny rekord w liczbie zwycięstw.

Podczas konkursu w 1977 przywrócono obowiązek śpiewania jedynie w ojczystym języku, mimo tego telewizje z Niemiec i Belgii uzyskały od organizatorów pozwolenie na śpiewanie po angielsku, ponieważ wybrały swój utwór konkursowy przed wznowieniem obowiązku.

Tunezja zamierzała wziąć udział w Eurowizji, jednak ostatecznie zrezygnowała. Gdyby zdecydowałaby się zaprezentować, miałaby czwartą pozycję startową. Jugosławia również wycofała się z udziału w tegorocznym festiwalu, powracając dopiero w 1981.

Dyrygenci 
Brytyjski dyrygent Ronnie Hazlehurst podczas prezentacji użył parasolki i założył melonik.

Wyniki

Tabela punktacyjna 

Grecja i Francja dały punkty większej liczbie krajów, odpowiednio 11 i 12. Grecja przyznała 4 punkty Hiszpanii i Austrii, a 3,2 i 1 punkt odpowiednio Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Ostatecznie głosy dla Hiszpanii pozostały, ale Austrii odjęto 3 punkty. Kolejne kraje również utraciły „zbędny” punkt. Francja natomiast dała 3 punkty Izraelowi i... Grecji, 2 punkty Niemcom i po jednym punkcie Austrii i Belgii. Również i tu zredukowano punkty (Grecja wciąż miała 3 punkty, reszcie krajów odpowiednio odjęto po jednym punkcie). Jednak poprawki naniesiono już po konkursie, co spowodowało prawdopodobnie zmianę metody podawania punktów na od 1 do 12 (znaną od 1980 roku).

Powracający artyści

Linki zewnętrzne 

Konkurs Piosenki Eurowizji
1977 w muzyce
1977 w Wielkiej Brytanii
Kultura w Londynie